Brimeura är ett släkte av sparrisväxter. Brimeura ingår i familjen sparrisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisväxter
Brimeura